Барбара Валкувна (;  — 28 января 2018) — польская актриса театра и кино.

Биография 
Барбара Валкувна родилась в Свентохловице. Актёрское образование получила в Государственной высшей театральной школе в Кракове, которую окончила в 1954 году. Дебютировала в театре в 1954. Актриса театров в Кельце, Катовице, Лодзи, Тарнуве. Выступала в спектаклях «театра телевидения» с 1961 г.

Её муж — актёр Юзеф Збируг.

Избранная фильмография 

  — Эскизы углём / Szkice węglem
  — Галоши счастья / Kalosze szczęścia
  — Пассажирка / Pasażerka
  — Встреча со шпионом / Spotkanie ze szpiegiem
  — Капитан Сова идёт по следу / Kapitan Sowa na tropie (1-я серия)
  — Ад и небо / Piekło i niebo
  — Одиночество вдвоем / Samotność we dwoje
  — Романтики / Romantyczni
  — Сколько той жизни / Ile jest życia (1-я серия)
  — Семь сторон мира / Siedem stron świata (1-я серия)
  — Опали листья с деревьев / Opadły liście z drzew
  — Страсть / Pasja
  — До последней капли крови / Do krwi ostatniej…
  — Форпост / Placówka
  — Знахарь / Znachor
  — Соленая роза / Słona róża
  — Пепельная среда / Popielec
  — Секс-миссия / Seksmisja (голос)

Признание 
 1977 — Золотой Крест Заслуги.
 1984 — Заслуженный деятель культуры Польши.
 1984 — Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши.
 1985 — Медаль «40-летие Народной Польши».
 1999 — Офицерский крест Ордена Возрождения Польши.
 2007 — Серебряная медаль «За заслуги в культуре Gloria Artis».

Примечания

Ссылки 
 Актриса на сайте filmpolski.pl
 Актриса на сайте e-teatr.pl
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Выпускники Государственной высшей театральной школы в Кракове
Актрисы театра Польши
Киноактрисы Польши